Trawin ist der Familienname von:
Andrei Trawin (* 1979), kasachischer Fußballspieler
Gleb Leontjewitsch Trawin (1902–1979), sowjetischer Radsportler
Walentin Iwanowitsch Trawin (1911–1974), sowjetischer Fischkundler